GNF 1 (1998/1999) był 43. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytuł obroniła drużyna Raja Casablanca.

Tabela końcowa

Król strzelców 
16 goli – Zouine (Olympique Khouribga)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1998 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej
1998 w Maroku
1999 w Maroku